Капко́в (Капко́ва) — русская фамилия.

Известные носители 
 Капков, Константин Геннадиевич (род. 1969) — российский историк и публицист.
 
 Капков, Юрий Николаевич (1920—2009) — советский геофизик.
 Капков, Яков Фёдорович (1816—1854) — русский исторический живописец.

 Капкова, Наталья Михайловна (род. 1971) — советская и российская футболистка.

См. также